Rubik kan syfta på:

Personer
 Anja Rubik (1983–), en polsk modell
 Ernő Rubik (1944–), en ungersk uppfinnare, skulptör och arkitekt

Geografi

Albanien 

 Bashkia e Rubikut, kommun, Lezhë prefektur, 
 Rubik (kommunhuvudort i Albanien), Lezhë prefektur, Rrethi i Mirditës,